Шевлин:

 Шевлин — город в округе Клируотер, штат Миннесота, США.
 Шевлин — тауншип в округе Клируотер, Миннесота, США.